Wasilij Wasiljewicz Czernyszow (1896–1952) – radziecki generał pułkownik, wysoki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Wasilij Jefimowicz Czernyszow (1908–1969) – radziecki polityk i dowódca partyzancki, członek KC KPZR